Ку́рень:

 Курень — (казачье) жилище, дом, шалаш, барак.
 Курень — отделение военного стана у запорожских казаков (позднее — в украинском войске), единица административного деления войска под управлением куренного атамана.
 Курень — небольшая обветшалая (курная) изба (помор.).
 Курень — метель (помор.).
 Курень — (устар., рег.) пространство в лесу, где рубили дрова и выжигали из них уголь.
 Курень — (монгольское) кочевое поселение, состоящее из множества юрт.

Россия 
 Курень — село в Заволжском районе Ивановской области.
 Курень — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Курень — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Курень — село в Бахмачском районе Черниговской области.